

Geografia

Svizzera 
 Diessbach – antico nome di Oberdiessbach, comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Diessbach bei Büren – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)

Pagine correlate 
Diesbach – ex comune svizzero ora frazione del comune di Glarona Sud (Canton Glarona)